Табори () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Табори, Джордж (1914—2007) — писатель, драматург, сценарист, журналист, театральный режиссёр, переводчик.
 Табори, Ласло (1931—2018) — венгерский бегун на средние и длинные дистанции, тренер.

Топонимика 

 Табори (село) — село в Цагерском муниципалитете в Грузии.